Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-slovinský pár Naděžda Petrovová a Katarina Srebotniková, jehož členky nestartovaly společně. Petrovová se rozhodla turnaje neúčastnit. Spoluhráčkou Srebotnikové se stala její dřívější stabilní partnerka Květa Peschkeová, se kterou skončila ve čtvrtfinále na raketách maďarsko-české dvojice Babosová a Šafářová.

Vítězem se stala nenasazená maďarsko-česká dvojice Tímea Babosová a Lucie Šafářová, která ve finále zdolala italské světové jedničky Saru Erraniovou s Robertou Vinciovou. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 7–5 a 3–6, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–7].

Lucie Šafářová si na okruhu WTA Tour připsala čtvrtý deblový triumf kariéry, když vyhrála i čtvrté finále za sebou. Pro Tímeu Babosovou výhra znamenala šesté turnajové vítězství ze čtyřhry a pátý vyhraný finálový zápas bez přerušení.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (finále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)

Pavouk 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Medina Garrigues  J Švedova
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= J Gajdošová  A Tomljanović
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= C Black  S Mirza
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= S Halep  R Olaru
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= T Babos  L Šafářová
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= K Date-Krumm  A Rosolska
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= K Peschke  K Srebotnik
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Errani  R Vinci
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ch-ť Čan  L Huber
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= R Kops-Jones  A Spears
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= D Hantuchová  A Parra Santonja
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[7]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S Errani  R Vinci
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3=[7]
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Apia International Sydney 2014